Тараскин — русская фамилия. Известные носители:

 Тараскин, Анатолий Сергеевич (1933—2003) — художественный руководитель киножурнала «Фитиль».
 Тараскин, Владимир Дмитриевич (1913—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Тараскин, Павел Андреевич (1910—1943) — Герой Советского Союза.